Василий Федорович Ратч (1816—1870) — российский генерал-лейтенант, военный писатель-историк, помощник начальника артиллерии Виленского военного округа; дворянин Псковской губернии.

Биография 
Родился  года.

В 1837 году окончил курс в Михайловском артиллерийском училище и был оставлен при училище для продолжения образования. В 1839 году он был переведён в лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду с оставлением при училище преподавателем артиллерии и истории; эту должность он занимал до 1848 года, когда был переведён в строй, где и прослужил до чина полковника.

В 1851 году В. Ф. Ратч издал первую свою работу: «Сведения об артиллерии Гатчинских войск», за которую Император Николай I пожаловал ему золотой перстень, украшенный бриллиантами. В 1858 году он вернулся к преподавательской деятельности: на него были возложены теоретические и практические занятия с офицерами гвардейской артиллерии. В 1859 году он состоял членом нескольких специальных Комиссий временного артиллерийского комитета. В 1860 году Ратч, произведённый в генерал-майоры, заведовал полигонными занятиями артиллерии Отдельного Гвардейского корпуса.

В 1861 году он был назначен командиром 2-й лейб-гвардии артиллерийской бригады; в 1864 году занял должность помощника начальника артиллерии Виленского военного округа. Бывший в то время генерал-губернатором граф M. H. Муравьёв поручил ему составить описание мятежа 1863 года в северо-западных губерниях, для чего дал ему возможность пользоваться богатым архивным материалом. Столкновение по службе с очередным виленским генерал-губернатором А. Л. Потаповым не дало возможности Ратчу закончить свой труд, однако вышедшие в 1867 и 1868 годах два тома дали богатый материал по истории борьбы русского правительства с полонизмом и доставили автору известность в русском обществе.

В 1869 году В. Ф. Ратч был вынужден выйти в отставку и вскоре после увольнения, 2 (20?) января 1870 года, скончался в Козловском уезде Тамбовской губернии.

Публикации 

 Сведения об артиллерии Гатчинских войск. — СПб., 1851;
 Петр Великий, как артиллерист // «Артиллерийский Журнал». — 1857;
 Публичные лекции по артиллерии // «Артиллерийский Журнал». — 1860. — № 4 и 5;
 Сведения о польском мятеже 1863 года в Северо-Западных губерниях России", 2 тома, 1867—1868;
 Сведения об Ермолове // «Артиллерийский Журнал». — 1867. — № 7 и 11;
 Сведения об Аракчееве. — СПб., 1864;
 Бомбардиры в потешных войсках Петра Великого // «Военный Сборник». — 1860. — № 11;
 Десятидневный мятеж 1863 года в Могилевской губернии // «Вестник Юго-Западной и Западной России». — 1865;
 Воссоединение униатов при Императрице Екатерине II // «Вестник Юго-Западной и Западной России». — 1865;
 Польская эмиграция // «Вестник Юго-Западной и Западной России». — 1865.

Семья 
Дети:
 Анастасия, замужем за Алексеем Григорьевичем фон Польман (1855—1898). Их дочь, Мария Алексеевна вышла замуж за Николая Дмитриевича Нюберга.
 Михаил
 София

Примечания

Литература 
 
 
 Юркевич Е. И. «Он, по сути, положил начало серьёзному изучению истории русской артиллерии». Павловские преобразования в трудах В. Ф. Ратча. // Военно-исторический журнал. — 2013. — № 5. — С. 65-67.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Военные историки
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Преподаватели Михайловского артиллерийского училища
Артиллеристы Российской империи